Boom — второй альбом американской гаражной рок-группы The Sonics, выпущенный в феврале 1966 году на лейбле Etiquette ET-ALBS-027. Продюсерами альбома были Джон «Бак» Ормсби и Кент Моррилл из группы The Wailers. Был переиздан в 1999 на лейбле Norton Records.

Оценки 
 на сайте AllMusic назвал альбом «таким же взрывным и влиятельным, как их дебют».

Список композиций

Над альбомом работали 
 Джерри Росли — клавишные, вокал
 Энди Парипа — бас-гитара, бэк-вокал
 Ларри Парипа — лид-гитара, бэк-вокал
 Роб Линд — саксофон, бэк-вокал
 Боб Беннетт — барабаны

Производство 
 Кент Моррилл — продюсер
 Бак Ормсби — продюсер
 Билл Уайли — звукоинженер

Примечания 

Альбомы по алфавиту
Альбомы 1966 года
Альбомы прото-панка